Несущий смерть, или Солнечный пёс — повесть Стивена Кинга
 Несущий смерть — роман Дмитрия Колосова